Stanisław Lisowski (1864–1934) – polski wojskowy, pułkownik Wojska Polskiego
 Stanisław Lisowski (1880–1964) – polski bibliotekarz, bibliolog i archiwista
 Stanisław Lisowski (1898–1920) – podporucznik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Lisowski (1900–1979) – polski działacz robotniczy, i komunistyczny, burmistrz Sanoka
 Stanisław Lisowski (1902–1958) – generał porucznik wojsk inżynieryjnych Armii Radzieckiej i generał dywizji Wojska Polskiego, inżynier
 Stanisław Lisowski (1918–2006) – polski rzeźbiarz
 Stanisław Lisowski (1924–2002) – polski botanik
 Stanisław Lisowski (1929–2015) – polski kierowca rajdowy